Пі́дсумок — сума, одержувана внаслідок якого-небудь підрахунку, результат. У переносному сенсі — результат якої-небудь діяльності, занять.
 Підсу́мок — невелика поясна сумка.

Див. також 
 Бухгалтерський рахунок

Примітки